Fengtian – dawna nazwa prowincji Liaoning (w latach 1907-1929 i 1932-1945).
 Fengtian – istniejąca w latach 1657-1910 prefektura ze stolicą w Shenyangu, używana też jako zamiennik nazwy miasta w tym okresie.
 Klika Fengtian – stronnictwo chińskich militarystów, działające w dwudziestoleciu międzywojennym.